La temporada 1989-1990 de la lliga de futbol espanyola la va guanyar per cinquena vegada consecutiva el Reial Madrid amb 62 punts. Hugo Sánchez, també del Real Madrid, en va ser el màxim golejador amb 38 punts.

Equips participants

Classificació general

Resultats

Promoció de descens

Anada

Tornada

Resultats finals 
 Lliga de Campions: Reial Madrid
 Recopa d'Europa: FC Barcelona
 Copa de la UEFA: Atlètic de Madrid, Valencia CF, Sevilla FC, Real Sociedad
 Descensos: Rayo Vallecano, Celta de Vigo i CD Málaga
 Ascensos: Burgos CF, Betis i RCD Espanyol

Màxims golejadors

Porter menys golejat

Notes

Referències 

1989
Lliga de futbol espanyola
Lliga de futbol espanyola